

Personnalités

 Adam Petty (1980-2000), pilote de NASCAR américain ;
 Dane Haylett-Petty (1989-), joueur de rugby à XV ;
 Danielle Petty (1970-), actrice américaine ;
 George Petty (1894–1975), artiste américain ;
 
 J.T. Petty (1976-), réalisateur américain ;
 
 Kyle Petty (1960-), pilote de NASCAR américain ;
 Lee Petty (1914-2000), pilote de NASCAR américain ;
 Lori Petty (1963-), actrice et réalisatrice américaine ;
 Norman Petty (1927-1984), compositeur de musique américain ;
 Richard Petty (1937-), pilote de NASCAR américain ;
 Tom Petty (1950-2017), chanteur et guitariste de rock américain ;

Toponyme

 Petty Harbour-Maddox Cove, village situé sur la péninsule d'Avalon.

Divers
 Petty Enterprises, écurie de NASCAR ;
 Richard Petty Motorsports, écurie de NASCAR créée par Richard Petty.

Patronyme anglais